Lemaitre oder Lemaître ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Lemaître (1864–1906), französischer Automobilrennfahrer der Pionierzeit, Promoter und Unternehmer; irrtümlich in manchen Quellen als Georges Lemaître bezeichnet
Auguste Lemaître (1887–1970), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer 
 Augustin François Lemaître (1797–1870), französischer Kupfer- und Stahlstecher, Illustrator und Lithograf
 Christophe Lemaitre (* 1990), französischer Leichtathlet
 David Lemaitre (* 1985), bolivianischer Sänger und Komponist
 Frédéric Lemaître (* um 1965), französischer Journalist und Autor
 Frédérick Lemaître (1800–1876), französischer Schauspieler
 Georges Lemaître (1894–1966), belgischer Priester und Physiker, der als Begründer der Urknalltheorie gilt
 Henri Lemaître (1921–2003), Jesuit, Titularerzbischof von Tongeren sowie Apostolischer Nuntius
 Jules Lemaître (1853–1914), französischer Schriftsteller
 Léon-Jules Lemaître (1850–1905), französischer Maler des Impressionismus
 Marc Lemaître (* 1973), luxemburgischer EU-Beamter
 Maurice Lemaître (1926–2018), französischer Autor, Filmregisseur und Vertreter des Lettrismus
 Pierre Lemaitre (* 1951), französischer Schriftsteller
 Reynald Lemaître (* 1983), französischer Fußballspieler
 Xavier Lemaître (* 1966), französischer Schauspieler

Lemaître bezeichnet außerdem:
 (1565) Lemaître, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Lemaître (Mondkrater), einen Mondkrater
 Lemaitre (Band), eine norwegische Electronic-Band

Siehe auch:
 Le Maistre